

Persone 
 Günter Eich (1907-1972) – poeta e drammaturgo tedesco
 Walter Eich (1925) – calciatore svizzero

Geografia

Germania 
 Eich – comune nel circondario di Alzey-Worms (Renania-Palatinato)
 Verbandsgemeinde Eich – comunità amministrativa con capoluogo Eich (Renania-Palatinato)
 Eich – ex comune ora frazione di Andernach, città nel circondario di Mayen-Coblenza (Renania-Palatinato)
 Eich – frazione di Kempten, città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Eich – frazione di Neunkirchen-Seelscheid, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Eich – ex comune ora frazione di Pfungstadt, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Eich – frazione di Radevormwald, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Eich – quartiere di Wermelskirchen, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Lussemburgo 
 Eich – quartiere della città di Lussemburgo (Lussemburgo)

Svizzera 
 Eich – comune nel distretto di Sursee (Canton Lucerna)

Pagine correlate 
Aich (disambigua) – pagina di disambiguazione